

Architettura
 Palazzo Morosini Sagredo – edificio storico di Venezia
 Villa Sagredo – villa veneta di Vigonovo, in provincia di Venezia
 Villa Sagredo – villa veneta, oggi scomparsa, di Carpenedo, in provincia di Venezia

Persone
 Sagredo – famiglia patrizia veneziana
 Agostino Sagredo – storico e politico italiano
 Alvise Sagredo – patriarca cattolico italiano
 Boris Sagredo – calciatore cileno
 Gerardo Sagredo, noto come Gerardo di Csanád – vescovo e martire italiano
 Giovanni Francesco Sagredo – nobile italiano
 Giovanni Sagredo – ambasciatore italiano
 Nicolò Sagredo – 105º doge della Repubblica di Venezia
 Nicolò Angelo Sagredo – arcivescovo cattolico italiano